Франц Ксавер фон Функ (; 22 октября 1840; Абтсгмюнд — 24 февраля 1907; Тюбинген) — немецкий католический богослов, профессор патрологии, священник.

Биография 
Франц учился в школе в Эльвангене, а с 1859 года учился в Тюбингенском университете, где изучал философию и богословие, а затем филологию и политическую экономию. В 1863 году он получил степень доктора философии. В 1864 году он был назначен священником в епархию Роттенбурга. С 1865 по 1866 год он учился в Париже, а затем отправился в Тюбинген. Он был ассистентом у Карла Йозефа Гефеле, который впоследствии был епископом и консультантом на Первом Ватиканском Соборе. В 1870 году Функ стал экстраординарным профессором церковной истории, а в 1875 году он стал ординарным профессором церковной истории со специализацией в областях патрологии и христианской археологии в Тюбингенском университете.

Функ был одним из экспертов истории раннего христианства и патрологии. Его учебник по истории церкви пережил многочисленные издания и долгое время считался стандартом даже после его смерти. Функ пытался противодействовать тогдашней тенденции к переоценке средневекового богословия.

В 1890 году он был награжден почетным рыцарским крестом ордена Вюртембергской короны и ему было пожаловано дворянство. В 1903 году он был награжден комтурой второго класса ордена Фредерика.

Сочинения 
 Zins und Wucher. Eine moral-theologische Abhandlung, 1868.
 Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes, 1876.
 Opera Patrum apostolicorum, 1881.  v.1;  v.2
 Die Echtheit der Ignatianischen Briefe, aufs neue verteidigt, 1883.
 Doctrina duodecim Apostolorum, 1887.
 Die Apostolischen Konstitutionen. Eine literar-historische Untersuchung, 1891.
 Das 8. Buch der Apostolischen Konstitutionen und die verwandten Schriften, auf ihr Verhältnis neu untersucht, 1893.
 Das Testament unseres Herrn und die verwandten Schriften, 1901.
 Lehrbuch der Kirchengeschichte, 1886; 4. Aufl. 1902.
 Didascalia et Constitutiones Apostolorum, 2 Bände, 1905 Band I, Band II.
 Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, Band I 1897, Band II 1899, Band III 1907.

Литература 
 
 Catholic Encyclopedia (1913). Franz Xaver von Funk
 Friedrich Wilhelm Bautz: Funk, Franz Xaver. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8, Sp. 156.

Католические священники Германии
Патрологи
Католические богословы
Философы Германии
Богословы XIX века
Богословы XX века
Философы XIX века
Философы XX века